Со́сны:
 Сосна () — род хвойных деревьев семейства Сосновые.
 «Сосны» () — трилогия Блейка Крауча.
 «Сосны», или «Уэйуорд Пайнс» — американский телесериал канала Fox по трилогии Блейка Крауча (США, 2015—2018).
 Объединённый институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» — научное учреждение недалеко от Минска.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Сосны — посёлок в Заводском районе Минска.
 Сосны — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Сосны — деревня в Мядельском сельсовете Мядельского района Минской области.

Россия 
 Сосны — посёлок в Одинцовском районе Московской области.
 Сосны — посёлок в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 «Сосны» — резиденция президента России у Красноярска на берегу Енисея.
 «Сосны» — дачный кооператив в Истринском районе Московской области, местоположение резиденций высокопоставленных представителей российской власти.

Украина 
 Сосны — село в Литинском районе Винницкой области.

См. также 
 Цоссен — город в Германии, онемеченный топоним Сосны.
 Сосна (значения)
 Сосенки (значения)